Tadeusz Szumowski (1899–1971) – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych, oficer 61 pp, 66 pp, SPdP i Oddziału II SG
 Tadeusz Wincenty Szumowski (1913–1992) – kapitan pilot Polskich Sił Powietrznych, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (dwukrotnie)
 Tadeusz Andrzej Szumowski (ur. 1951) – historyk, dyplomata, ambasador RP

Przypisy